Dust (banda)
 Dust (filme de 1985)
 Dust (filme de 2001)
 Dust (álbum)

Desambiguação